Criquetot kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Criquetot-sur-Ouville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Criquetot-sur-Longueville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Criquetot-le-Mauconduit, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie,